Nat peut désigner :

Informatique
NatBraille, un logiciel libre de transcription braille
NAT (Network address translation), un mécanisme informatique permettant de faire communiquer un réseau local avec Internet.

Prénom
Le nom Nat est :
 un prénom germanique masculin,
 un prénom mixte, le diminutif des prénoms Natalia, Nathalie, , Nathanael, Nathaël

Patronyme

Lucien Nat (1895-1972), acteur français
Yves Nat (1890-1956), pianiste français

Pseudonyme 
Marie-José Nat (1940-2019), actrice française

Autre
 les nats, des esprits vénérés en Birmanie en conjonction avec le bouddhisme, notamment sur le Mont Popa 
 le Nat, une unité logarithmique d'information ou d'entropie utilisée notamment pour illustrer le principe holographique
 la Nouvelle Automotrice Transilien ou Z 50000, nommée commercialement Francilien, nouveau matériel ferroviaire de la région Île-de-France (depuis ~2009).
 les Nats sont une caste en Inde, notamment victimes de discriminations.

Sigle

Le sigle NAT peut signifier/désigner :
en français
 La nouvelle automotrice transilien, rame de chemin de fer de la banlieue parisienne, nommée commercialement  et immatriculée dans la série Z 50000 ;
 Nat Braille un logiciel libre de transcription en Braille ;
en anglais
 Network address translation (Traduction d'Adresse Réseau).
Les North Atlantic Tracks (NAT) ou routes nord Atlantique sont des voies aériennes empruntées par les vols commerciaux qui traversent l'Atlantique Nord.
New Agent in Training: jargon du FBI aux États-Unis désignant les nouveaux agents en formation.

Références 

 

Abréviation
Prénom français
Prénom épicène
Homonymie de prénom